Lorton (Nebraska)
 Lorton (Virginie)